Keyna - Engelstalige term voor Kenia
 Kenya (stripreeks) - Franse stripreeks
 Interventies (Kenya) - stripboek in bovenstaande serie
 Hallucinaties (Kenya) - stripboek in bovenstaande serie
 Illusies (Kenya) - stripboek in bovenstaande serie
 Ontmoetingen (Kenya) - stripboek in bovenstaande serie
 Verschijningen (Kenya) - stripboek in bovenstaande serie